Dipartimento di Parigi, nome con cui era chiamato l'ex dipartimento della Senna tra il 1790 e il 1795;
 Parigi, contemporaneamente comune e dipartimento francese.